Rosellón puede referirse a:
Rosellón, la región histórica francesa denominada Cataluña Norte, Septentrional o Francesa en territorios de habla catalana.
El condado del Rosellón, antiguo condado de la Corona de Aragón, el cual, anexionado por Francia en 1659, dio nombre a la región histórica.
La comarca del Rosellón, una de las comarcas históricas en las que, por paralelismo con las comarcas de Cataluña, se encontraría dividido el territorio histórico francés del Rosellón (Cataluña Septentrional).
El Rosellón, localidad en Asturias.